Suhl bezeichnet:

 Suhl, kreisfreie Stadt, in Thüringen
 Suhl (Berg) (571 m), Berg bei Nüsttal in der Soisberger Kuppenrhön, in Hessen
 Suhl (Werra), Zufluss der Werra, in Thüringen
 Suhl (Weihe), Zufluss der Weihe, in Hessen und Thüringen
 Bezirk Suhl, ehemaliger Bezirk in der Deutschen Demokratischen Republik
 Kreis Suhl (ab 1967 Kreis Suhl-Land und ab 1990 Landkreis Suhl), ehemaliger Landkreis im Bundesland Thüringen, zuvor Kreis in der Deutschen Demokratischen Republik

Suhl ist der Familienname folgender Personen:

 Eckardt Suhl (* 1943), deutscher Hockeyspieler
 Harry Suhl (1922–2020), deutsch-US-amerikanischer Physiker (Suhl-Effekt)
 Leonore Suhl (* 1922), deutsche Autorin
 Ludwig Suhl (1753–1819), deutscher Pastor und Jurist
 Max Levy-Suhl (1876–1947), deutscher Nervenarzt und Psychoanalytiker 

SUHL ist die Abkürzung von:
 Swiss Unicycle Hockey League

Siehe auch:

 Suhl-Effekt, Effekt der Festkörperphysik
 Suhle